Забег на 10 000 метров у мужчин на чемпионате мира 2013 года состоялся 10 августа в 18:55 по московскому времени.

Забег проходил при температуре окружающего воздуха 27°C и влажности 48%.

Финальный забег

Ссылки 
 Официальный протокол забега

Чемпионат мира по лёгкой атлетике 2013